Le sigle NACA peut désigner :
 le National Advisory Committee for Aeronautics, l’agence aérospatiale des États-Unis d'Amérique jusqu'en 1958 (année où il a été remplacé par la NASA) ;
 le carénage NACA, un capot moteur réduisant la traînée des avions et permettant aussi le refroidissement du moteur, mis au point par le NACA,
 les profils NACA, profils aérodynamiques utilisés pour la conception des ailes d'avions,
 la prise d'air NACA, forme d'entrée d'air conçue par le NACA,
 l'échelle NACA, une appréciation pré-hospitalière de la gravité des atteintes médicales ou chirurgicales, introduite initialement par le NACA pour les accidents d’avion,
 la culture néolithique néolithique ancien centre-atlantique (actuelle France).
 le Réseau des centres d'aquaculture en Asie-Pacifique (acronyme de Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific)